Враня може да се отнася за:
 Враня – град и градска община в Пчински окръг, Източна Сърбия
 Град Враня – община в Пчински окръг, Източна Сърбия с център гр. Враня
 Враня – село в община Сандански, област Благоевград, България
 „Врана“, царски дворец в покрайнините на София, България

Вижте също 
 Врана